Ла-Пети́т-Марш () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Марсийя-ан-Комбрай. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03206.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 186 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 113 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 72 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 63,7 %, в 1999 году было 64,2 %). Из 72 активных работали 62 человека (37 мужчин и 25 женщин), безработных было 10 (4 мужчин и 6 женщин). Среди 41 неактивного 6 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Тома (XIX век)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье